Le Play Hoop (Play Hoop American) est un sport féminin qui fait partie de la gymnastique rythmique et utilise un cerceau.

Âge requis 

L'âge minimal est de sept ans. À partir de cet âge, jusqu'à neuf ans, on suit de l’entraînement.

Notes et références

Voir aussi 
 Cerceau

Gymnastique